Soveritani – abitanti di Soveria Mannelli
Soveritani – abitanti di Soveria Simeri